Jméno a příjmení Václav Turek má více nositelů:

 Václav Turek (1875–1952) – český politik a senátor za agrární stranu
 Václav Turek (cestovatel) (* 1970) – český cestovatel, fotograf a spisovatel
 Václav Turek (umělec) (1924–1988) – český malíř, grafik a sochař